Malmö FF este un club profesionist de fotbal din Malmö, Suedia, fondat în anul 1910.

Lotul de jucători 2021-2022

Staff tehnic

Rezultate sezoane
{|class="wikitable" border="1"
|-bgcolor="#efefef"
|-
! Season
! 
! Pos.
! Pl.
! W
! D
! L
! GS
! GA
! P
! Notes
|-
|2000
|SE
|align=right|2
|align=right|30||align=right|20||align=right|3||align=right|7
|align=right|48||align=right|32||align=right|60
|promoted
|-
|2001
|AS
|align=right|9
|align=right|26||align=right|9||align=right|5||align=right|12
|align=right|39||align=right|46||align=right|32
|-
|2002
|AS
|align=right bgcolor=silver|2
|align=right|26||align=right|14||align=right|4||align=right|8
|align=right|52||align=right|32||align=right|46
|-
|2003
|AS
|align=right|3
|align=right|26||align=right|14||align=right|6||align=right|6
|align=right|50||align=right|23||align=right|48
|-
|2004
|AS
|align=right bgcolor=gold|1
|align=right|26||align=right|15||align=right|7||align=right|4
|align=right|44||align=right|21||align=right|52
|-
|2005
|AS
|align=right|5
|align=right|26||align=right|12||align=right|5||align=right|9
|align=right|38||align=right|27||align=right|41
|-
|2006
|AS
|align=right|7
|align=right|26||align=right|10||align=right|8||align=right|8
|align=right|43||align=right|39||align=right|38
|-
|2007
|AS
|align=right|9
|align=right|26||align=right|9||align=right|7||align=right|10
|align=right|29||align=right|28||align=right|34
|-
|2008
|AS
|align=right|6
|align=right|30||align=right|12||align=right|8||align=right|10
|align=right|51||align=right|46||align=right|44
|-
|2009
|AS
|align=right|7
|align=right|30||align=right|11||align=right|10||align=right|9
|align=right|40||align=right|25||align=right|43
|}

Palmares și statistici

Titluri și trofee

Cupa
Performanțe obținute de Malmö în cupa națională al Suediei.

Referințe

Legături externe 

 Malmö FF - official site
 MFF Support - official supporter club site
 Himmelriket - supporter site

M
M